Ниже приведён список аэропортов Катара, отсортированный в алфавитном порядке, а также данные об и их расположении.

Всего в стране 2 международных аэропорта.

Список аэропортов 
Отдельными цветами выделены:

Расположение аэропортов на карте Катара

Ссылки 
 Аэропорты Катара: данные на Great Circle Mapper - коды IATA и ICAO 
 Аэропорты Катара: данные на World Aero Data - коды ICAO 

Катар
Аэропорты